Прио́р (от  «первый; старший») — титул (звание), должность и их носитель (должностное лицо).

Древний Рим 
В древнеримском войске приор — командир первой центурии манипулы.

Католические монастыри, монашеские и духовно-рыцарские ордена 
Приор — (смотрите: Церковные степени и должности) в католицизме титул настоятеля небольшого мужского католического монастыря или старшего после аббата-настоятеля члена монашеской общины (первого помощника аббата). Монастырь, в котором имеет место жительства приор, называется приорией (приоратом).

В современной практике католической монашеской жизни приором может называться настоятель:
 конвентуального приората, избираемый монашеской общиной, исполняющий де-факто роль аббата, но не имеющий титула аббата.
 обычного монастыря со статусом приории, назначаемый аббатом.
 аббатства, который управляет им как временный администратор от имени аббата.
 отдельного монастыря или целой провинции в некоторых орденах с разветвлённой иерархической структурой: доминиканцы, кармелиты.

Впервые термин появился в ордене бенедиктинцев, понятие вошло в обиход после Клюнийской реформы ордена. Приорами назывались монахи клюнийского ордена, назначенные аббатом для участия в управлении монастырём и подчинённые ему.

Позднее приорами стали называть настоятелей монастырей. Приорами называются настоятели монастырей цистерцианцев, картезианцев, доминиканцев, кармелитов, августинцев, премонстрантов, сервитов, паулинов и других.

Настоятели картезианских обителей называются приорами. Генералом ордена является приор Большой Шартрезы. Генеральный капитул ордена составляют все приоры и община Большой Шартрезы.

У доминиканцев провинциальный приор (провинциал) возглавляет отделение ордена в стране, конвентуальный приор (или просто приор) — общину (приорство, конвент).

Августинский орден, орден кармелитов и орден сервитов возглавляют генерал-приоры.

В духовно-рыцарских орденах приорами называются начальники провинций (местных подразделений ордена). Приор или великий приор — второе после великого магистра (гроссмейстера) должностное лицо ордена.

В женской форме приоресса этот титул используется для настоятельниц монастырей доминиканского и кармелитского орденов.

Средневековые итальянские коммуны 
Приор в средневековых коммунах Средней Италии — глава цеха, входивший, как правило, в правительство коммуны (приорат). Например, известна коллегия семи приоров Флоренции.

Другое 

Приор — наименование посланников (миссионеров) расы Орай в телесериале «Звездные врата» в 9 −10 сезонах. Они же были священниками-капитанами и священниками-адмиралами во флоте Орай.

См. также 
 Приорат
 Приорка
 Приоров
 Прайор
 Приор-привилегированная акция

Примечания

Ссылки 
 

Церковные титулы